Дивізія А 1993—1994 — 76-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Глорія (Бистриця) взяв участь у Кубку кубків 1994—1995 як переможець Кубку Румунії 1993—1994.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1993—1994
Румунія
Румунія
1993 у румунському спорті
1994 у румунському спорті